— вид однодольных растений рода Sarcoglyphis семейства . Под текущим таксономическим названием был описан венгерско-американским ботаником Лесли Эндрю Гараем в 1972 году.

Распространение, описание 
Встречается в Мьянме и Таиланде; в некоторых источниках считается эндемиком Мьянмы.

Эпифитное растение-хамефит небольшого размера. Стебель прямостоячий. Соцветие с несколькими цветками.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Gastrochilus flavus (Hook.f.) Kuntze
 Saccolabium flavum Hook.f.
 Sarcanthus flavus (Hook.f.) J.J. Sm.

Примечания 

Флора Азии
Орхидные